Filthy Rich steht für:
 Filthy Rich (Fernsehserie, 1982), US-amerikanische Sitcom (1982–1983)
 Filthy Rich: Cattle Drive, US-amerikanische Reality-TV-Sendung (2005) 
 Filthy Rich (Fernsehserie, 2016), neuseeländische Fernsehserie (2016–2017) 
 Filthy Rich (Fernsehserie, 2020),  US-amerikanische Fernsehserie (2020)
 Jeffrey Epstein: Filthy Rich, deutscher Titel Jeffrey Epstein: Stinkreich, US-amerikanische Dokumentarserie (2020) 
 Filthy Rich (Kartenspiel), Kartenspiel von Wizards of the Coast (1998)